Kenneth Gangnes (ur. 15 maja 1989 w Gjøviku) – norweski skoczek narciarski, reprezentant klubu Kolbukameratene IL. Srebrny medalista indywidualnie oraz złoty w drużynie mistrzostw świata w lotach narciarskich z 2016 roku. Trzeci zawodnik klasyfikacji generalnej Puchar Świata w skokach narciarskich 2015/2016 oraz drugi zawodnik Letniego Grand Prix 2015.

Przebieg kariery

2005–10: początki 
We wrześniu 2005 w swoim debiutanckim starcie zdobył punkty zawodów FIS Cup w Predazzo. W sezonie 2005/2006 zadebiutował również w Pucharze Kontynentalnym. We wrześniu 2007 w Lillehammer zdobył pierwsze punkty Letniego Pucharu Kontynentalnego, a w grudniu w Engelbergu – zimowej edycji tego cyklu. 7 marca 2008 w Lillehammer zadebiutował w Pucharze Świata, zajmując 37. miejsce. W latach 2005–2009 trzykrotnie wystąpił na mistrzostwach świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Indywidualnie najwyżej sklasyfikowany został w 2008, na 5. miejscu, a w drużynie dwukrotnie zajmował 4. pozycję.

W sierpniu 2008 zadebiutował w Letnim Grand Prix. 29 listopada 2008 w Ruce zajął 5. miejsce w drużynowych zawodach Pucharu Świata. W sezonie 2008/2009 Pucharu Kontynentalnego dwukrotnie zajmował miejsca na podium: 2. w Engelbergu i 3. w Bischofshofen. W ramach Letniego Grand Prix 2009, zajął między innymi 10. miejsce w konkursie w Klingenthal. 5 grudnia 2009 w Lillehammer zajął 30. lokatę w konkursie Pucharu Świata, po raz pierwszy karierze zdobywając punkt cyklu.

2011–13: po pierwszej kontuzji 
W maju 2010 w wyniku upadku podczas treningu zerwał więzadło krzyżowe w prawym kolanie. Do startów powrócił w styczniu 2011. W ciągu tygodnia od pierwszego występu zdobył kolejne punkty Pucharu Świata, zajmując 29. miejsce w konkursie w Sapporo. W sezonie 2011/2012 kilkukrotnie zajmował w tym cyklu miejsca w najlepszej trzydziestce, najwyżej sklasyfikowanym będąc na 11. miejscu, 6 stycznia w Bischofshofen. Startował również w Pucharze Kontynentalnym. Siedmiokrotnie stawał na podium, w tym dwukrotnie na jego najwyższym stopniu w grudniu w Engelbergu. Pozwoliło to Gangnesowi zająć 2. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2011/2012. Z kolei przez całą zimową część sezonu 2012/13 nie występował w zawodach międzynarodowych.

2014–16: po drugiej kontuzji 
We wrześniu 2013, w wyniku upadku podczas kwalifikacji do zawodów Letniego Grand Prix w Hinzenbach, u Gangnesa ponownie doszło do zerwania więzadła w prawej nodze. Do startów po kontuzji powrócił we wrześniu 2014. W sezonie 2014/2015 ośmiokrotnie zdobywał punkty Pucharu Świata, w swoim najlepszym występie zajmując 7. miejsce na mamuciej skoczni Vikersundbakken w Vikersund. Zajął również drugie miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Kontynentalnego 2014/2015.

Dwukrotnie zwyciężył w konkursach Letniego Grand Prix 2015 rozgrywanych we wrześniu w Czajkowskim. Na podium w konkursach indywidualnych stawał również w Wiśle i Hinzenbach, łącznie sześciokrotnie kończąc zawody w najlepszej dziesiątce. W klasyfikacji generalnej cyklu zajął drugie miejsce.

Wystąpił we wszystkich konkursach sezonu 2015/2016 Pucharu Świata. 5 grudnia 2015 w Lillehammer pierwszy raz w karierze stanął na podium konkursu indywidualnego tego cyklu, zajmując drugą pozycję. Dzień później na tej samej skoczni odniósł zwycięstwo. W kolejnych konkursach regularnie zajmował lokaty w najlepszej dziesiątce. W grudniu stanął jeszcze na podium w Engelbergu (3. miejsce), a w styczniu był drugi w Garmisch-Partenkirchen, trzeci w Innsbrucku i drugi w Willingen. Wystąpił na Mistrzostwach Świata w Lotach Narciarskich 2016, gdzie zdobył srebrny medal indywidualnie, a także, wraz z Andersem Fannemelem, Johannem André Forfangiem i Danielem-André Tande, złoto w drużynie. W lutym  i marcu kontynuował regularne zajmowanie pozycji w pierwszej dziesiątce zawodów Pucharu Świata. Jeszcze trzykrotnie stawał na podium: był drugi w Vikersund, ponownie drugi w Wiśle i trzeci w Titisee-Neustadt. W klasyfikacji generalnej cyklu sezon zakończył na 3. miejscu z 1348 punktami.

2017–18: po trzeciej kontuzji 
W czerwcu 2016 Gangnes podczas treningu zerwał więzadła w lewym kolanie oraz uszkodził łąkotkę. Była to najpoważniejsza z odniesionych przez niego do tego czasu kontuzji. Do startów powrócił latem 2017. W siedmiu konkursach Letniego Grand Prix, w których wystąpił, czterokrotnie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce, w tym raz na podium – 26 sierpnia w Hakubie był drugi.

W listopadzie 2017 po raz kolejny zerwał więzadło krzyżowe w lewym kolanie. Planował powrót do treningów jesienią 2018, doznał jednak kontuzji uda. 26 grudnia 2018 roku ogłosił zakończenie kariery sportowej.

Mistrzostwa świata w lotach narciarskich

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Gangnesa na mistrzostwach świata w lotach – szczegółowo

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty K. Gangnesa na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Turniej Nordycki (Skandynawski)

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Świata w lotach

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Letnie Grand Prix

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych LGP chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych LGP

Miejsca w poszczególnych konkursach drużynowych LGP

Turniej Czterech Narodów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych Letniego Pucharu Kontynentalnego chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cup chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 

Norwescy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1989
Ludzie urodzeni w Gjøviku